Бардоліно — муніципалітет у регіоні Венето.
 Бардоліно — виноробна зона у регіоні Венето.